Rosner ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Rosner (* 1935), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Eddie Rosner (1910–1976), deutsch-russischer Jazzmusiker
 Edwin Rosner (1910–2011), österreichischer Arzt
 Erhard Rosner, deutscher Mediziner und Sinologe in Göttingen
 Elizabeth Rosner (* 1959), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ferdinand Rosner (1709–1778), deutscher Benediktiner und Dramatiker
 Franz Rosner (1800–1841), österreichischer Sänger (Tenor)
 Fred Rosner (* 1935), US-amerikanischer Medizinhistoriker und Medizinethiker
 Georg Rosner (* 1962), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Heinz Rosner (* 1939), deutscher Motorradrennfahrer und Unternehmer
 Herbert Rosner (* 1950), deutscher Maler, Grafiker und Objektkünstler
 Johannes Baptist Rosner (1908–1998), deutscher Missionar, Bischof von Queenstown
 
 Karl Rosner (1873–1951), österreichischer Schriftsteller
 Leopold Rosner (1838–1903), österreichischer Schriftsteller, Buchhändler und Verleger
 Milena Rosner (* 1980), polnische Volleyballspielerin

 Reinhold Rosner (1868–1937), Schweizer Stadtoriginal

 Rick Rosner (Richard Rosner; * 1941), US-amerikanischer Fernsehproduzent und Drehbuchautor
 Rita Rosner (* 1962), deutsche Psychologin, Psychotherapeutin und Hochschullehrerin
 Willibald Rosner (* 1952), österreichischer Archivar

Siehe auch:
 Roßner
 Rösner
 Erwin Roszner von Roseneck (1852–1928), österreichisch-ungarischer Politiker